Europamästerskapet i landhockey för damer 1999 var den femte upplagan av Europamästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Köln i Tyskland och vanns av Nederländerna.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Todor66.com. Arkiverad 15 december 2017.

1999
1999 i Tyskland
Sportåret 1999
Internationella sportevenemang i Tyskland
Landhockey i Tyskland
Sportevenemang i Köln
Köln under 1900-talet